Анджелік Кербер була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі Лауру Зігемунд з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло. 
{{columns-list|2|
 Агнешка Радванська ''(півфінал)
 Анджелік Кербер (переможниця)
 Гарбінє Мугуруса (чвертьфінал)
 Симона Халеп (2 коло)
 Петра Квітова (півфінал)
 Роберта Вінчі (чвертьфінал)
 Карла Суарес Наварро (чвертьфінал)
 Луціє Шафарова (1 коло)
}}

 Сітка 

 Фінальна частина 

 Верхня половина 

 Нижня половина 

 Кваліфікувалися 

 Щасливий лузер 
  Каміла Джорджі'''

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Porsche Tennis Grand Prix
2016